«Ферро» () — бывший казахстанский футбольный клуб из Актобе.

История 
Домашние матчи проводил на одноименном стадионе «Ферро». В 1993 году, в дебютном сезоне, команда выиграла свою зональную группу, а в итоговой таблице заняла шестое место. Единственный раз принимала участие в Кубке Казахстана в 1994 году, но проиграла в 1/16 финала актаускому «Мунайшы» в двухматчевой дуэли.

Став победителем Первой лиги в 1997 году, клуб не принял участия ни в Высшей лиге, ни в Первой лиге следующего года. После двухлетнего перерыва в 2000 году снова заявился на участие в Первой лиге, но в зональным этапе занял последнее место.

Достижения 
  Победитель Первой лиги Казахстана (1): 1997

Статистика

Примечания

Ссылки 
 

Футбольные клубы Казахстана
Футбольные клубы Казахстана, прекратившие существование
Футбольные клубы, расформированные в 2000 году
Спортивные клубы Актобе